A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelésben összesen 15 versenyszámot rendeztek. A súlyemelés versenyszámait augusztus 6. és 16. között rendezték.

A 2008-as és a 2012-es olimpián levett doppingminták ismételt vizsgálata után, a három vagy több pozitív mintával megbukott országokat a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség 2016-ban egy évre, így a 2016-os olimpia idejére is eltiltotta. Az érintett országok: Bulgária. Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország. Utóbbi három ország olimpiai tiltását még a NOB-nak is jóvá kell hagynia.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek 

A férfi 69 kg-os súlycsoportban a bronzérmes kirgiz Izzat Artikov még az olimpián doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.

A férfi 85 kg-os súlycsoportban a bronzérmes román Gabriel Sîncrăian doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Kvalifikáció

Jegyzetek

Források

2016
Súlyemelés